La Coupe de France de basket-ball est organisée durant la saison 2013-2014. Elle est nommée aussi Trophée Robert Busnel, du nom du basketteur décédé en 1991 Robert Busnel. Le tenant du titre est Paris Levallois.

Calendrier

Trente-deuxièmes de finale 
40 équipes participent aux trente-deuxièmes de finale : les 15 clubs de Nationale 1 (le Centre Fédéral ne participe pas à la Coupe de France), les 16 clubs de Pro B, 6 clubs de Pro A et 3 clubs de Nationale 2 issus du Trophée Coupe de France 2012 (La Charité-sur-Loire, Kaysersberg et l'Ouest Lyonnais). Les dix premiers de la saison régulière de Pro A 2012-2013 sont exempts du premier tour.

Ce tour se dispute principalement le .

Seizièmes de finale 

Ce tour se dispute principalement le  et voit l'entrée des clubs de Pro A.

Phase finale 

La finale se déroulera le dimanche  au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris (à la suite des travaux de rénovation du Palais omnisports de Paris-Bercy).

Le tirage au sort des  de finale a été effectué au siège de la Fédération Française de Basketball, à Paris, par Jean-Marc Jehanno, Président de la Commission Fédérale, le .

Le tirage au sort des quarts de finale a été effectué au siège de la Fédération Française de Basketball, à Paris, par Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket, le .

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de Pro A 2013-2014
 Championnat de Pro B 2013-2014
 Championnat de Nationale masculine 1 2013-2014
 Leaders Cup 2014

Liens externes 
  Le site de la FFBB

2013-2014
Basket-ball M
Coupe M